Zacharowszczyzna − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim
 Zacharowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.